Mackintosh är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan skrivas på olika sätt, däribland   MacIntosh, Macintosh och  McIntosh. Med olika stavningar ingår det i namn på produkter samt i geografiska namn.

Personer med efternamnet Mackintosh eller med varianter av detta namn
 Aaron McIntosh (född 1972), nyzeeländsk seglare
 Anne Mackintosh (1723–1787), skotsk jakobit
 Cameron Mackintosh (född 1946), brittisk musikalproducent
 Charles Macintosh (1766–1843), brittisk industrikemist
 Charles Henry MacIntosh (1820–1896), irländsk förkunnare inom Plymouthbröderna
 Charles Rennie Mackintosh (1868–1928), skotsk arkitekt, formgivare, grafiker och målare
 David Mackintosh,brittisk trummis
 Henry Macintosh (1892–1918), brittisk friidrottare
 Hugh Ross Mackintosh (1870–1936), skotsk teolog
 James Mackintosh (1765–1832), skotsk moralfilosof och historisk författare
 Troy McIntosh (född 1973), bahamiansk löpare

Skotska efternamn